Незгідність тектонічна (, , ) — стикання товщ гірських порід по тектонічному розриву.

Див. також 
 Незгідне залягання гірських порід
 незгідність кутова
 незгідність паралельна
 поверхня незгідності
 незгідність прихована
 незгідність стратиграфічна
 залягання гірських порід
 узгоджене залягання
 локальне неузгодження
 місцеве неузгодження

Література 
 

Структурна геологія